Saint-Sébastien (Cruesa), localitat i comuna al departament de Cruesa (regió de Llemosí, França) 
 Saint-Sébastien (Isèra), municipi francès al departament de la Isèra (regió de Roine-Alps)
 Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille, municipi francès al departament del Gard (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Saint-Sébastien de Fontrabiouse, església parroquial al municipi de Font-rabiosa, al Capcir
 Saint-Sébastien de Laroque-des-Albères, capella a la població rossellonesa de la Roca d'Albera
 Saint-Sébastien-de-Morsent, municipi francès al departament de l'Eure (regió d'Alta Normandia)
 Saint-Sébastien-de-Raids, municipi francès al departament de Manche (regió de Baixa Normandia)
 Saint-Sébastien-sur-Loire, municipi francès al departament del Loira Atlàntic (regió del País del Loira)
 Bouteilles-Saint-Sébastien, municipi francès al departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)
 Préaux-Saint-Sébastien, municipi francès al departament de Calvados (regió de Baixa Normandia)